Blankensee (Mecklenburg), een gemeente in het district Mecklenburg-Strelitz in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Blankensee (Vorpommern), een gemeente in district Uecker-Randow in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Blankensee (Trebbin), een dorp dat deel uitmaakt van de Duitse stad Trebbin in de Duitse deelstaat Brandenburg